Мулен руж односи се на:

 Мулен руж, Париски ноћни клуб;
 Филм Мулен руж!, режисера База Лурмана из 2001. године;
 Филм Мулен Руж, режисера Џона Хјустона из 1952. године;